Görgen steht für:

 Görgen (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern

Görgen ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Görgen (* 1967), deutscher Verwaltungsjurist und politischer Beamter
 Bruno Görgen (1777–1842), österreichischer Psychiater
 Eva-Maria Görgen (1929–1998), deutsche Sängerin (Mezzosopran)
 Firouzeh Görgen-Ossouli, iranisch-deutsche Künstlerin
 Heinz Görgen (1921–1979), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Hermann Mathias Görgen (1908–1994), deutscher Politiker (CVP, CSU)
 Jochen Görgen (* 1962), deutscher Radrennfahrer
 Renate Görgen (* 1952), deutsche Hörspiel- und Drehbuchautorin
 Röschen Görgen (1910–1956), deutsche Kunstfliegerin, siehe Therese Elisabetha Schmitt
 Thomas Görgen, deutscher Kriminologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Gergen
 Goergen